reisefieber, rajzefiber – stan zdenerwowania przed podróżą
 Reisefieber – powieść Mikołaja Łozińskiego
 Reisefieber – singel Die Toten Hosen